

Film

The Party Dress – cortometraggio del 1912 diretto da Charles L. Gaskill
The Party Dress – cortometraggio del 2014 diretto da Kristin Fione